Серге́й Салтыко́в:
 Салтыков, Сергей Васильевич (1726—1765) — фаворит Екатерины II, русский посланник в Гамбурге, Париже и Дрездене; сын В. Ф. Салтыкова.
 Салтыков, Сергей Васильевич (1778—1846) — коллекционер и библиофил. 
 
 
 Салтыков-Каргопольский, Сергей Петрович (1775—1826) — русский государственный и военный деятель, переводчик и драматург, сенатор.